Der President’s Cup 2001 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. September 2001 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Gelsor Open Romania in Bukarest sowie die Brasil Open in Salvador ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Im Einzel konnte Marat Safin seinen neunten Karrieretitel gewinnen. Im Finale besiegte er seinen Landsmann Jewgeni Kafelnikow, der bereits sein zweites Finale nach 1998 in Taschkent verlor. Safin hat den Titel erfolgreich verteidigt, nachdem er in Vorjahr Davide Sanguinetti besiegt hatte. Im Doppel traten die Vorjahressieger nicht erneut an. Es gewannen dir an drei gesetzten Julien Boutter und Dominik Hrbatý ihren vierten bzw. zweiten und jeweils letzten Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 525.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 550.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 27 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 19 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 25 kB)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Taschkent